Die Basketball-Asienmeisterschaft 1979 (offiziell: FIBA Asia Championship 1979) war die 10. Auflage dieses Turniers und fand vom 30. November bis zum 12. Dezember 1979 in Nagoya, Japan statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. Der Sieger qualifizierte sich für die Olympischen Sommerspiele 1980.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit vier Mannschaften und einer Gruppe mit fünf Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Finalrunde 
Die beiden Besten der Gruppen A bis C spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–6, alle anderen um die Plätze 7–13. Die Ergebnisse der Mannschaften, die in der Vorrunde gegeneinander gespielt hatten, wurden in der Finalrunde gewertet.

Plätze 1–6

Plätze 7–13

Endstände 

Die Nationalmannschaft Chinas qualifizierte sich für die Olympischen Sommerspiele 1980.

Weblinks  
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1979
Basketballveranstaltung 1979
Asienmeisterschaft 1979
Sportveranstaltung in Nagoya